Квалификация (отборочный турнир) 13-го чемпионата мира по волейболу среди женщин прошла в период с 27 июня 1997 года по 1 марта 1998 года с участием 48 национальных сборных команд. Было разыграно 15 путёвок в финальный турнир мирового первенства (6 — от Европы, 3 — от Азии, 3 — от Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, 2 — от Южной Америки, 1 — от Африки). От квалификации освобождена команда страны-хозяина — сборная Японии.

Европа 
Команды-участницы: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Югославия.

Предварительный раунд 
 23 мая 1997. Фойтсберг.  Австрия —  Венгрия 0:3.
 14 июня 1997. Сольнок.  Венгрия —  Австрия 3:0.

 17 мая 1997. Белград.  Югославия —  Словакия 1:3 (12:15, 15:11, 13:15, 11:15).
 7 июня 1997. Прьевидза.  Словакия —  Югославия 3:0 (15:5, 15:9, 15:4).

 3 мая 1997. Бухарест.  Румыния —  Азербайджан 1:3.
 25 мая 1997. Баку.  Азербайджан —  Румыния 3:0.

В групповой раунд вышли победители пар предварительного раунда — Венгрия, Словакия и Азербайджан, где к ним присоединились ещё 17 команд.

Групповой раунд

Группа D 
12—14.09.1997. Москва (Россия)

 12 сентября: Чехия — Азербайджан 3:1 (15:4, 11:15, 15:6, 15:9); Россия — Франция 3:0 (15:2, 15:4, 15:3).
 13 сентября: Азербайджан — Франция 3:2 (4:15, 15:5, 14:16, 15:9, 15:8); Россия — Чехия 3:0 (15:7, 15:2, 15:2).
 14 сентября: Чехия — Франция 3:0 (15:3, 15:7, 15:13); Россия — Азербайджан 3:0 (15:7, 15:3, 15:8).

В составе сборной России выступали: Татьяна Грачёва, Евгения Артамонова, Елена Батухтина, Елена Година, Елизавета Тищенко, Наталья Морозова, Наталья Шигина, Татьяна Меньшова. Главный тренер — Николай Карполь.

Группа Е 
19—21.09.1997. Амстердам (Нидерланды)

 19 сентября: Нидерланды — Испания 3:0 (15:6, 15:4, 15:2); Латвия — Польша 3:2 (15:12, 11:15, 3:15, 15:4, 15:12).
 20 сентября: Нидерланды — Латвия 3:1 (10:15, 15:4, 15:4, 15:4); Польша — Испания 3:0 (15:3, 15:12, 15:8).
 21 сентября: Нидерланды — Польша 3:1 (5:15, 15:6, 16:14, 15:4); Латвия — Испания 3:0 (15:4, 15:12, 15:11).

Группа F 
9—11.01.1998. Бассано-дель-Граппа (Италия)

 9 января: Хорватия — Турция 3:0 (15:8, 15:11, 15:4); Италия — Португалия 3:0 (15:4, 15:3, 15:2).
 10 января: Хорватия — Португалия 3:0 (15:3, 15:3, 15:10); Италия — Турция 3:1 (9:15, 15:2, 15:8, 15:9).
 11 января: Турция — Португалия 3:0 (15:6, 15:10, 15:2); Хорватия — Италия 3:0 (15:7, 15:8, 15:6).

Группа G 
2—4.01.1998. Бремен (Германия)

 2 января: Беларусь — Словакия 3:1 (15:5, 2:15, 15:9, 15:10); Германия — Греция 3:1 (9:15, 15:2, 15:6, 15:7).
 3 января: Германия — Словакия 3:0 (15:5, 15:5, 15:13); Греция — Беларусь 3:0 (15:13, 15:13, 15:6).
 4 января: Греция — Словакия 3:0 (15:7, 15:12, 15:6); Германия — Беларусь 3:1 (12:15, 15:6, 15:11, 15:10).

Группа H 
12—14.09.1997. София (Болгария)

 12 сентября: Украина — Венгрия 3:1 (17:15, 15:13, 7:15, 15:11); Болгария — Бельгия 3:0 (15:4, 15:3, 15:1).
 13 сентября: Болгария — Венгрия 3:0 (15:8, 15:8, 15:5); Украина — Бельгия 3:0 (15:10, 15:10, 15:6).
 14 сентября: Болгария — Украина 3:0 (15:8, 15:8, 15:2); Венгрия — Бельгия 3:0 (15:8, 15:8, 15:2).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1998 года получили победители групп — Россия, Нидерланды, Хорватия, Германия, Болгария. Занявшие вторые места в группах D и F Чехия и Италия вышли в стадию плей-офф.

Плей-офф 
 25 января 1998.  Италия —  Чехия 3:0 (15:3, 15:13, 15:3).
 1 февраля 1998.  Чехия —  Италия 1:3 (6:15, 15:12, 7:15, 7:15).

Шестую европейскую путёвку на чемпионат мира 1998 получила Италия.

Азия 
Команды-участницы: Австралия, Индонезия, Казахстан, Китай, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Филиппины, Южная Корея.

Предварительный раунд 
 8 июня 1997. Алма-Ата.  Казахстан —  Узбекистан 3:0.
 15 июня 1997. Ташкент.  Узбекистан —  Казахстан 0:3.

В групповой раунд вышел победитель пары предварительного раунда — сборная Казахстана, где к ней присоединились ещё 7 команд.

Групповой раунд

Группа В 
27—29.06.1997. Чэнду (Китай)

 27 июня: Таиланд — Австралия 3:0 (15:3, 15:1, 15:2); Китай — Индонезия 3:0 (15:0, 15:0, 15:3).
 28 июня: Индонезия — Австралия 3:0 (15:12, 15:7, 15:5); Китай — Таиланд 3:0 (15:12, 15:12, 15:5).
 29 июня: Таиланд — Индонезия 3:0 (15:1, 15:4, 15:3); Китай — Австралия 3:0 (15:2, 15:2, 15:0).

Группа С 
4—6.07.1997. Сувон (Южная Корея)

 4 июля: Южная Корея — Казахстан 3:0 (15:3, 15:2, 15:5); Тайвань — Филиппины 3:0 (15:5, 15:6, 15:2).
 5 июля: Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:12, 15:2, 15:1); Казахстан — Филиппины 3:0 (15:7, 15:7, 15:7).
 6 июля: Южная Корея — Филиппины 3:0 (15:4, 15:8, 15:4); Тайвань — Казахстан 3:0 (15:9, 15:3, 15:7).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1998 года получили победители групп — Китай и Южная Корея. Занявшие вторые места Таиланд и Тайвань вышли в стадию плей-офф.

Плей-офф 
 12 сентября 1997.  Тайвань —  Таиланд 0:3 (4:15, 8:15, 4:15).
 18 сентября 1997.  Таиланд —  Тайвань 3:0 (15:11, 15:3, 15:10).

Третью азиатскую путёвку на чемпионат мира 1998 получил Таиланд.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
Команды-участницы: Барбадос, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Групповой раунд

Группа I 
7—9.11.1997. Санто-Доминго (Доминиканская Республика)

 7 ноября: Куба — Доминиканская Республика 3:1 (12:15, 15:8, 15:2, 15:8).
 8 ноября: Куба — Канада 3:0 (15:3, 15:8, 15:9).
 9 ноября: Доминиканская Республика — Канада 3:1 (15:13, 15:2, 10:15, 15:8).

Группа J 
29.01—1.02.1998. Сан-Антонио (США)

 29 января: США — Мексика 3:0 (15:3, 15:2, 15:4); Пуэрто-Рико — Барбадос 3:0.
 30 января: Мексика — Барбадос 3:0 (15:3, 15:3, 15:1); США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:6, 15:8, 15:4).
 31 января: Пуэрто-Рико — Мексика 3:0 (15:3, 15:12, 15:4); США — Барбадос 3:0 (15:0, 15:4, 15:2).
 ФИНАЛ. 1 февраля. США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:4, 15:13, 15:7).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1998 года получили победители групп — Куба Куба и США. Занявшие вторые места Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико вышли в стадию плей-офф.

Плей-офф 
 12 марта 1998.  Доминиканская Республика —  Пуэрто-Рико 3:0 (15:12, 15:8, 15:8).
 14 марта 1998.  Доминиканская Республика —  Пуэрто-Рико 3:1 (15:3, 11:15, 15:8, 15:8).

Третью путёвку от зоны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна на чемпионат мира 1998 получила Доминиканская Республика.

Южная Америка 
Команды-участницы: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Перу.

Группа К 
23.10—2.11.1997. Буэнос-Айрес (Аргентина), Арекипа (Перу)

Буэнос-Айрес
 23 ноября: Бразилия — Перу 3:0 (15:7, 15:9, 15:3); Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:10, 15:8, 15:13).
 24 ноября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:1, 15:2, 15:2); Перу — Аргентина 3:0 (15:7, 15:8, 16:14).
 25 ноября: Перу — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:5, 15:5); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:6, 15:2, 15:8).

Арекипа
 31 октября: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:2, 15:6, 15:8); Перу — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:3, 15:7).
 1 ноября: Бразилия — Перу 3:0 (15:2, 15:4, 16:14); Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:6, 15:10).
 2 ноября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:5, 15:3); Перу — Аргентина 3:2 (10:15, 15:10, 5:15, 15:4, 15:12).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1998 года получили две лучшие команды — Бразилия и Перу.

Африка 
Команды-участницы: Алжир, Египет, Кения, Нигерия, Тунис.

Малави — отказ.

Предварительный раунд 
10—12.04.1997. Тунис (Тунис)

  Малави — отказ.

 10 апреля: Алжир — Тунис 3:1.
 11 апреля: Алжир — Нигерия 3:2 (15:10, 15:11, 6:15, 11:15, 15:12).
 12 апреля: Нигерия — Тунис 3:1 (12:15, 15:11, 15:5, 15:8).

В групповой раунд вышли две лучшие команды по итогам предварительного раунда — Алжир и Нигерия, где к ним присоединились ещё две команды.

Группа А 
27.02—1.03.1998. Найроби (Кения)

 27 февраля: Египет — Нигерия 3:2 (15:12, 5:15, 15:8, 14:16, 15:10); Кения — Алжир 3:0 (15:4, 16:14, 15:10).
 28 февраля: Алжир — Нигерия 3:2 (15:12, 6:15, 8:15, 15:11, 15:12); Кения — Египет 3:1 (15:6, 15:8, 14:16, 15:12).
 1 марта: Египет — Алжир 3:2 (15:8, 7:15, 17:16, 4:15, 15:13); Кения — Нигерия 3:0 (15:10, 15:1, 15:11).

Итоги 
Путёвку на чемпионат мира 1998 года получила победительница группового раунда Кения.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1997 год в волейболе
1998 год в волейболе